Элькан — фамилия:

 Элькан, Александр Львович (1786—1868) — русский либреттист и рецензент.
 Элькан, Бенно (1877—1960) — немецко-еврейский скульптор и медальер.
 Элькан, Бернард Веньяминович — коллекционер картин, организатор издательства «Аквилон».
 Элькан, Леон Леонович (Элкан; 1759 — ?) — представитель так называемого «мендельсоновского» культурного движения, педагог в русской правительственной гимназии.